Лиелсалас () — топоним в Латвии:

 Лиелсалас — болото в Мадонском крае.
 Лиелсалас (Салас) — болото в Талсинском крае.
 Лиелсалас — село в Талсинском крае.
 Лиелсалас — хутор в Талсинском крае.